Mynning kan avse:

 Flodmynning – nedersta delen av en flod, där floden rinner ut i ett större vatten, såsom ett hav
 Mynning (eldvapen) – en öppning som avslutar eldröret på ett eldvapen